Oliviero ist der Familienname folgender Personen:

 Lodovico Oliviero (1886–1948), italienisch-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Nino Oliviero (1918–1980), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Olivero